Die Liste der Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 1999/2000 enthält alle Spieler, die in der schwedischen Elitserien im Schach 1999/2000 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Schack 08 Norrköping und der Wasa SK kamen mit jeweils 10 Spielern aus, der Lunds ASK setzte die meisten Spieler ein, nämlich 15. Insgesamt kamen 148 Spieler zum Einsatz, von denen 43 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbester Spieler der Saison war Luis Couso (Sollentuna SK) mit 9 Punkten aus 11 Partien, am nächsten kamen ihm seine Vereinskollegen Miralem Dzevlan mit 8,5 Punkten aus 11 Partien und Evgeny Agrest, der ebenso wie Robert Bator (SK Rockaden Stockholm) 8 Punkte aus 11 Partien erzielte. Mit Peter Bergström (Sollentuna SK), Ragnar Nyström (Wasa SK), Dennis Rylander (SK Rockaden Stockholm) und Jan Piński (Lunds ASK) erreichten vier Spieler 100 %, allerdings spielte diese (abgesehen von Bergström, der zweimal eingesetzt wurde) nur jeweils eine Partie.

Ältester Spieler der Saison war der beim Wasa SK spielende Ragnar Nyström (* 1936), jüngster Spieler der beim Lunds ASK spielende Hans Tikkanen (* 1985).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1999); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1999), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1999; BIH = Bosnien und Herzegowina, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, EST = Estland, FIN = Finnland, ISL = Island, KAZ = Kasachstan, NOR = Norwegen, POL = Polen, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SWE = Schweden, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Farsta SK

Schack 08

Lunds ASK

Schacksällskapet Manhem

Schacksällskapet Luleå

Wasa SK

SK Passanten

Limhamns SK

Södra SASS

Skara Schacksällskap

SK Rockaden Stockholm

Sollentuna SK

Anmerkungen 
 Hakon Persson hieß später Hakon Kampe-Persson.
 Die Elitserien 1999/2000 wurde nicht elo-gewertet, so dass die Angaben über Elo-Leistungen und Normen rein informativen Charakter haben.
 Die GM-Norm von Lars Degerman wäre aus 10 Partien erspielt worden.
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Weblinks 
 Endstand der Elitserien Allsvenskan 1999/2000 (PDF; 2,5 MB) auf der Website des Schwedischen Schachbunds (schwedisch)
 Partien der Elitserien 1999/2000 bei 365chess.com (englisch)

Elitserien (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 1999
Schach 2000